Passivo não circulante é um subgrupo do passivo exigível do Balanço Patrimonial e é composto das contas antes agrupadas no Passivo Exigível a Longo Prazo, ou seja, de registro de todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial. Dentre essas contas podemos destacar:
 Financiamento e empréstimos de instituições financeiras;
 Debêntures à pagar;
 Fornecedores de equipamentos de grande porte.
 Empresas controladas;
Provisão para imposto de renda diferido;
Financiamentos (LP) a longo prazo;
Fornecedores (LP);
Provisão de contingência trabalhista;
Provisão para processos judiciais;
Provisão para desmantelamento de áreas;
Debentures a pagar (com prazo maior de 12 meses);
Controladora a pagar;
Arrendamentos mercantins financeiros;
Planos de pensão e saúde;
Subsidiárias, controladas e coligadas;
Outras contas e despesas a pagar.

Além dessas contas, fazem parte da nova classificação introduzida na Lei 6.404/76, as antigas contas do grupo dos Resultados de exercícios futuros.

Contabilidade